Слова́цкий алфави́т () — алфавит, используемый для записи словацкого языка.

История 

Хотя в средневековье словаки пользовались глаголицей, с XIII века основой их алфавита выступает латиница. В XIV—XV веках в словацком письме появляются диакритические знаки.

Современность 
Современный алфавит использует четыре диакритических знака (гачек (ˇ), акут (´), умлаут (¨), циркумфлекс (^)) в сочетании с некоторыми буквами. Среди всех славянских алфавитов, основанных на латинице, словацкий — абсолютный лидер по количеству графем.

Всего в словацком алфавите 46 букв (3 диграфа):

Примечания

 После B, F, M, P, R, V пары букв I и Y, Í и Ý читаются одинаково, не смягчая согласного.
 После G, H, CH, K не могут писаться I и Í (за исключением заимствований).
 После C, Č, Ď, DZ, DŽ, J, Ľ, Ň, S, Š, Ť, Z, Ž не могут писаться Y и Ý.
 Буквы D, L, N, T перед E (за редкими исключениями) и I читаются как Ď, Ľ, Ň, Ť, и диакритический знак над ними в этом случае не пишется вследствие своей избыточности.
 Сочетание буквы I с последующим гласным произносится как восходящий дифтонг.
 Буквы Q, W, X используются только в заимствованных словах.

Принципы орфографии 
Словацкая орфография основана на фонемном принципе. Как правило, звуки, реализующие одну фонему, обозначаются одной графемой, ассимиляция звуков на стыках морфем на письме обычно не отражается.

См. также 
 Чешский алфавит
 Польский алфавит

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Алфавиты на основе латинского